Alīābād – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Alīābād – centro abitato del distretto di Yardımlı, in Azerbaigian